Sezon Ligue Magnus rozgrywany był na przełomie 2014 i 2015 roku. Jest to 93. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Francji w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 14 zespołów.

W porównaniu do poprzedniego sezonu, ligę opuścił klub Albatros de Brest, a nowym zespołem został Lions de Lyon. Obrońcą tytułu była drużyna Diables rouges de Briançon, która w finale poprzedniej edycji pokonała Ducs d'Angers 4:3. Pierwsze mecze sezonu odbyły się we wrześniu 2014 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się w marcu 2015.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się we wrześniu 2014 roku, a zakończył się w lutym 2015 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 26 spotkań. Cztery najlepsze drużyny zapewniły sobie awans do ćwierćfinału play-off. Osiem kolejnych zespołów będzie rywalizować o pozostałe cztery miejsca w ćwierćfinale. Natomiast dwie najsłabsze rozegrają między sobą baraż o utrzymanie.

 Tabela

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Ligue Magnus w sezonie 2014/2015 składa się z czterech rund. Uczestniczą w niej drużyny z miejsc od 1 do 12 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego decydującego meczu w rywalizacji. Przy tym Brûleurs de Loups de Grenoble (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem piątego, bądź siódmego meczu. W pierwszej rundzie uczestniczyły tylko drużyny z miejsc 5-12. Pierwsze trzy rundy rozgrywane były w formule do trzech zwycięstw, zaś finałowa seria w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 2-2-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1,2 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, trzeci oraz ewentualnie szósty.

O utrzymanie w lidze 
W rywalizacji o utrzymanie w lidze w sezonie 2014/2015 walczyły dwa zespoły. 13 drużyna ligi, Lions de Lyon oraz 14 drużyna ligi Drakkars de Caen. Po rozegraniu czterech meczów do 1 dywizji francuskiej spadł zespół Drakkars de Caen. Jego miejsce w następnym sezonie zajmie zwycięzca 1 dywizji Boxers de Bordeaux.

Lions de Lyon – Drakkars de Caen 4:0 (6:4, 6:2, 5:4, 7:5)

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie we Francji
2014 w hokeju na lodzie
2015 w hokeju na lodzie
2014 we Francji
2015 we Francji